Кирсти Анна МакКолл (, ) — британская певица и автор песен. дочь фолк-певца Юэна Макколла. В 1980-х и 1990-х годах она записала несколько поп-хитов, в том числе «В магазине чипсов работает парень, который клянется, что он Элвис», а также кавер-версии песен Билли Брэгга «A New England» и the Kinks "Days". Ее первый сингл, "They Don't Know", имел успех в чартах несколько лет спустя, когда его записала Трейси Уллман.

История

Родилась 
Кирсти Макколл была дочерью фолк-певца Юэна Макколла и танцовщицы Джин Ньюлав. Она и её брат Хэмиш Макколл выросли со своей матерью в Кройдоне, где Кирсти посещала начальную школу Парк-Хилл, среднюю школу Монкс-Хилл и среднюю школу Джона Ньюнхэма, появляясь в школьных спектаклях. На момент её рождения её отец состоял в отношениях с фолк-певицей, мультиинструменталисткой и автором песен Пегги Сигер с 1956 года (отношения, которые продолжались до его смерти в 1989 году), и у них уже был сын.

На неё обратили внимание, когда Chiswick Records выпустили EP местной панк-рок-группы the Drug Addict с Макколлом на бэк-вокале под псевдонимом Mandy Doubt (1978). Руководители Stiff Records не были впечатлены группой, но она им понравилась, и впоследствии они подписали с ней сольный контракт.

Карьера 
Её дебютный сольный сингл «They Don’t Know», выпущенный в 1979 году, достиг второго места в чарте Music Week airplay.[1][2] Однако забастовка дистрибьюторов помешала копиям сингла попасть в магазины звукозаписи, и, следовательно, сингл не попал в UK Singles Chart.

Макколл записала следующий сингл «You Caught Me Out», но почувствовала, что ей не хватает полной поддержки Stiff, и покинула лейбл незадолго до выхода песни. Сингл был снят с производства, и известно о существовании лишь нескольких промо-копий сингла «white label».

Макколл перешел в Polydor Records в 1981 году. У неё был британский хит № 14 с песней «There's a Guy Works Down the Chip Shop Swears He's Elvis», взятой из её дебютного альбома Desperate Character, получившего признание критиков. В 1983 году Polydor уволил её как раз в тот момент, когда она завершила запись песен для запланированного второго альбома (который должен был называться Real), в котором использовалось больше синтезаторов и были треки в стиле new wave. Она вернулась в Stiff, где такие поп-синглы, как «Terry» и «He's On the Beach», не имели успеха, но кавер-версия песни Билли Брэгга «A New England» в 1985 году заняла 7-е место в британских чартах. Это включало в себя два дополнительных стиха, специально написанных для неё Брэггом. Также примерно в это же время Макколл написал и исполнил тематическую песню «London Girls» для недолговечного ситкома Channel 4 «Dream Stuffing» (1984).

В Соединенных Штатах Макколл, вероятно, был наиболее узнаваем как автор книги «They Don’t Know». Версия Трейси Уллман достигла 2-го места в Великобритании в 1983 году и 8-го в Соединенных Штатах в начале 1984 года. Макколл также спел бэк-ап на треке, исполнив «Baay-byy», потому что для Уллмана это было слишком высоко. Это прозвучало в заключительных титрах шоу Уллмана на канале HBO «Трейси принимает вызов» в 1996 году. Ульман также записала ещё три песни Макколл: «You Broke My Heart In 17 Places» и «You Caught Me Out», которые стали заглавными треками её первого и второго альбомов соответственно, и «Terry», которая была выпущена синглом в 1985 году.

Когда Stiff обанкротилась в 1986 году, Макколл не смогла записываться самостоятельно, поскольку ни одна звукозаписывающая компания не купила её контракт у официального получателя. Тем не менее, у неё была регулярная сессионная работа в качестве бэк-вокалистки, и она часто пела на записях, спродюсированных или спроектированных её мужем Стивом Лиллиуайтом, включая треки для Роберта Планта, The Smiths, Элисон Мойет, Shriekback, Simple Minds, Talking Heads, Big Country, Анни-Фрид Лингстад (из ABBA), и Чудесные вещи среди прочих. Она появилась в клипах «Welcome to the Cheap Seats» для The Wonder Stuff и «(Nothing But) Flowers» для Talking Heads (вместе с бывшим гитаристом The Smiths Джонни Марром).

Макколл вновь появился в британских чартах в декабре 1987 года, достигнув 2-го места с The Pogues на «Fairytale of New York», дуэте с Шейном Макгоуэном. Это привело к тому, что она сопровождала The Pogues в их британском и европейском турне в 1988 году, опыт, который, по её словам, помог ей временно преодолеть страх перед сценой.[3] В марте 1989 года Макколл исполнил бэк-вокал на EP Happy Mondays «Hallelujah».

После того, как вопрос с контрактом был решен, Макколл вернулся к записи в качестве сольного исполнителя и получил признание критиков после выпуска Kite (LP) в 1989 году. Альбом получил широкую оценку критиков и включал сотрудничество с Дэвидом Гилмором и Джонни Марром. Тексты песен Макколла обращены к жизни в Британии Маргарет Тэтчер в «Свободном мире», высмеивают пустоту славы в «Пятнадцати минутах» и обращаются к капризам любви в «Не ходи со мной ковбоем, Сонни Джим!» Хотя Kite содержал много оригинальных композиций, самым большим успехом Макколл в чартах альбома стала кавер-версия песни The Kinks «Days», которая в июле 1989 года попала в Топ-20 британских хитов. Бонус-треком к CD-версии Kite стала кавер-версия песни The Smiths «You Just Haven't Earned It Yet, Baby».

В это время Макколл также участвовала в британской скетч-комедии «Френч и Сондерс», выступая в роли самой себя, исполняя такие песни, как «15 минут» и «Не ходи со мной ковбоем, Санни Джим!» (из «The Kinks»), «Натюрморт» (би-сайд «Days»). сингл), «Girls On Bikes» (переделка би-сайда «Я прав?») и, с комедийным дуэтом Raw Sex, хит Фрэнка и Нэнси Синатры «Somethin' Stupid». Она продолжала писать и записываться, выпустив альбом Electric Landlady (придуманный Джонни Марром, играющий на названии альбома Джими Хендрикса Electric Ladyland), включая её самый успешный хит в чартах Северной Америки «Walking Down Madison» (написанный в соавторстве с Марром и попавший в Топ-30 хитов в Великобритании)., в 1991 году. Несмотря на успех песни в чартах США, Landlady не стала хитом для Virgin Records, и в 1992 году, когда Virgin была продана EMI, Макколл был уволен с лейбла.

Она выпустила альбом Titanic Days, о чём ей сообщил неудачный брак с Лиллиуайт[4] в 1993 году, но ZTT Records согласилась выпустить альбом только как «одноразовый» и отказалась подписывать с ней контракт. В 1995 году она выпустила два новых сингла на Virgin, «Caroline» и кавер-версию песни Лу Рида «Perfect Day» (дуэт с Эваном Дандо), а также сборник «best of» Galore.

Galore стал единственным альбомом Макколла, попавшим в топ-10 британского чарта альбомов, но ни один из новых синглов, ни переизданный «Days» не попали в Топ-40. Макколл больше не записывалась в течение нескольких лет; её разочарование в музыкальном бизнесе усугубилось длительным писательским блоком. Сама Макколл призналась, что готова отказаться от музыкальной карьеры и стать преподавателем английского языка в Южной Америке.[требуется цитирование]

В 1998 году вышел альбом What Do Pretty Girls Do? Был выпущен альбом, содержащий прямые трансляции BBC Radio 1 (с участием Билли Брэгга в двух песнях), которые транслировались в период с 1989 по 1995 год.

После нескольких поездок на Кубу и в Бразилию Макколл записал альбом, вдохновленный мировой музыкой (особенно кубинскими и другими латиноамериканскими формами). Tropical Brainstorm, который был выпущен в 2000 году и получил признание критиков. В него вошла песня «In These Shoes?», которая вышла в эфир в США, была записана Бетт Мидлер и показана в шоу HBO «Секс в большом городе». После смерти Макколла она была принята Кэтрин Тейт в качестве темы для её телешоу на Би-би-си и включена в саундтрек к британскому фильму «Чумовые боты».

Смерть 
В 2000 году, после её участия в презентации радиопрограммы Британской радиовещательной корпорации на Кубе, Макколл отправилась в отпуск в Косумель, Мексика, со своими сыновьями и партнером, музыкантом Джеймсом Найтом. 18 декабря 2000 года она и её сыновья отправились нырять на риф Чанканааб, входящий в состав Национального морского парка Косумель, в специально отведенную зону для дайвинга, вход в которую был ограничен плавсредствами. С группой был местный дайвмастер-ветеран Ван Диаз. Когда группа выныривала из погружения, моторная лодка, двигавшаяся на высокой скорости, вошла в запретную зону. Макколл увидела приближающуюся лодку раньше своих сыновей; Луи (тогда 13) не был на её пути, но Джейми (тогда 15) был. Она смогла оттолкнуть его с дороги (он получил незначительные травмы головы и ребер), но при этом она была сбита лодкой и умерла мгновенно. Тело Макколла было репатриировано в Соединенное Королевство и кремировано после гуманистических похорон в крематории Мортлейк на юго-западе Лондона.

Дискография 
Альбомы
 Desperate Character
 Kite
 Electric Landlady
 Titanic Days
 Tropical Brainstorm

Сборники

 Kirsty MacColl
 The Essential Collection
 Galore (The Best Of)
 What Do Pretty Girls Do?
 The One And Only
 The Best Of Kirsty MacColl
 The Stiff Singles Collection
 A New England / The Very Best Of Kirsty MacColl
 All I Ever Wanted - The Anthology

Синглы

Примечания

Ссылки 
 https://www.kirstymaccoll.com/

Певцы и певицы Великобритании